Galvanizzazione – in elettrometallurgia, processo elettrolitico di ricoprimento di un metallo (o materiale metallico) con zinco; è un tipo particolare di galvanostegia;
 Galvanizzazione – in medicina, la stimolazione di parti dell'organismo mediante l'applicazione di corrente elettrica galvanica a scopi terapeutici o diagnostici.